Vitor Kenji Lopes (São Paulo, ) é um gaitista, arranjador e compositor brasileiro. Foi integrante do grupo Trio Vira Lata, juntamente com Guga Murray e Marcelo Costa. Lançou em 2006, seu primeiro CD solo, Chorando as Pitangas.

Compositores do estado de São Paulo
Gaitistas do estado de São Paulo
Arranjadores do estado de São Paulo
Músicos de música popular brasileira
Naturais da cidade de São Paulo
Brasileiros de ascendência japonesa